

Risultati

I test match

L'incontro con i Barbarians

Note